est la locution qui en anglais désigne le drapeau à damier utilisé lors des courses automobiles.

Elle peut également désigner :
 , un film de John Glen sorti en 1991 ;
 Checkered Flag, un jeu vidéo sorti en 1991 sur Lynx et Jaguar ;
 Checkered Flag, un disque de Dick Dale sorti en 1963.